Schrotzberg bezeichnet

 den Ort Schrotzberg (Wuppertal)
 den Familiennamen von Franz Schrotzberg

Siehe auch
 Schrozberg